Le Piane ima više značenja:
 Le Piane, Biella
 Le Piane, L'Aquila
 Le Piane, Lucca
 Le Piane, Pescara